Артур Енджейчик (; 4 ноября 1987; Дембица, ПНР) — польский футболист, защитник футбольного клуба «Легия» и cборной Польши.

Карьера 

Футбольную карьеру начинал в родном городе Дембица в составе команды «Иглупол». В весеннем раунде сезона 2004/05 был включён во взрослую команду и дебютировал в 4-й лиге Польши. В сентябрьском матче против «Сталь Мелец» он забил первый гол за свой клуб, что позволило «Иглуполу» сыграть вничью 1:1. В конце сезона он забил второй гол, на этот раз в выездном матче в ворота «Колбушовянки Колбушовой». Клуб Артура боролся за повышение, но в итоге занял третье место в таблице и уступил пять очков «Вислоке Дембице», которая стала победительницей.

Своей игрой за клуб молодой игрок привлёк внимание селекционеров одного из сильнейших клубов Польши — варшавской «Легии». Летом 2006 года Артур подписал контракт с «Легией». Однако сразу закрепиться в составе польского гранда молодому защитнику не удалось, поэтому он был трижды отправлен в аренду в другие клубы: ГКС (Ястшембе-Здруй), «Дольцан» (Зомбки), «Корона» (Кельце). Лишь летом 2010 года Артур стал игроком основного состава «Легии». В сезонах 2010/11 и 2011/12 он выигрывал с «Легией» Кубок Польши, а в следующем - Чемпионат и Кубок Польши.

30 мая 2013 года было объявлено о переходе Артура в «Краснодар». Дебютировал в составе новой команды 17 июля 2013 года в матче 1-го тура Чемпионата России 2013/14 против ского «Зенита». Первый гол за «Краснодар» забил 6 декабря 2013 года в матче 19-го тура Чемпионата России против московского ЦСКА.

В конце ноября 2014 года порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона 2014/15. После травмы клуб продлил с футболистом контракт до 2018 года.

В сезоне 2015/16 Артур из-за лимита на легионеров не так часто выходил на поле в матчах Чемпионата России. Поскольку в преддверии Евро 2016 игроку национальной сборной своей страны необходима игровая практика, руководство «Краснодара» пошло Артуру на встречу и согласовало с «Легией» аренду футболиста до окончания текущего сезона.

9 декабря 2015 года было объявлено о переходе в аренду на полгода в варшавскую «Легию». 30 декабря 2016 года он официально вернулся в «Легию» за 1 миллион евро. После возвращения в клуб Артур завоевал 3 чемпионства и выиграл один кубок Польши.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная

Достижения 
  «Легия»
 Чемпион Польши (6): 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Польши (5): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18

  «Краснодар»
 Финалист Кубка России: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки олимпийской сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Ястшембе»
Игроки ФК «Дольцан»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Легия»